Рубингер — еврейская ашкеназская патронимическая фамилия, происходящая от германизированного еврейского имени Реувен либо от названия драгоценного камня рубин.

Известные носители:
 Рубингер, Давид (1924—2017) — израильский фотограф, лауреат Премии Израиля.
 Рубингер, Роман Павлович (1893—1964) — польский и советский скрипач, основатель Коломыйской музыкальной школы.

Примечания